Професіональна футбольна група А 1963–64 — 40-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втретє здобув Локомотив (Софія).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Славія взяв участь у Кубка володарів кубків 1964—1965 як володар Кубка Болгарії 1963—1964.
2. Клуб Млада Гвардія протягом сезону мав назву Генерал Займов.
3. Клуб ЦСКА Червено знаме у першій половині сезону мав назву ЦДНА. Назва була змінена після об'єднання з клубом Червено знаме.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1963–1964
Болгарія
Болгарія